Il doppio del torneo di tennis Challenger of Dallas 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Benedikt Dorsch e Björn Phau che hanno battuto in finale Scott Lipsky e David Martin 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Scott Lipsky /  David Martin (finale)
 Amer Delić /  Robert Kendrick (quarti di finale)

 Alex Kuznetsov /  Ryan Sweeting (quarti di finale)
 Brendan Evans /  Sam Warburg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2008